Louise Augusta Wilhelmina Amalia, prinses van Pruisen (Koningsbergen, 1 februari 1808 — Wassenaar, 6 december 1870) was een dochter van Frederik Willem III van Pruisen en Louise van Mecklenburg-Strelitz. Louise was de jongere zuster van de latere keizer Wilhelm I.

Biografie 
Prinses Louise leerde reeds op jonge leeftijd haar neef prins Frederik van Oranje-Nassau kennen, die in de Franse tijd veel in Berlijn verbleef.
Frederik vroeg Louise in 1823 ten huwelijk, maar vanwege haar jonge leeftijd vond dit pas op 21 mei 1825 in Berlijn plaats. Ze namen hun intrek te Den Haag, eerst aan het Plein, sinds 1828 aan het Korte Voorhout en sinds 1838 voornamelijk in Huize De Paauw te Wassenaar. Door Louises sterke Pruisische gezindheid kwam ze regelmatig in conflict met de Fransgezinde koningin Sophie.

In 1830 trad Louises broer Albert in het huwelijk met Frederiks zuster Marianne.

Kinderen 
Uit het huwelijk van prinses Louise en prins Frederik zijn vier kinderen geboren:
 Louise van Oranje-Nassau (1828-1871), getrouwd met de Zweedse koning Karel XV
 Willem van Oranje-Nassau (1833-1834)
 Frederik van Oranje-Nassau (1836-1846) 
 Marie van Oranje-Nassau (1841-1910), getrouwd met prins Willem Adolf van Wied.

Haar stoffelijk overschot werd op 21 december bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

Prins(es) van Pruisen
Gemaal van leden huis Oranje-Nassau
Pruisen, L